La gare de Pointe-aux-Trembles est une gare de Via Rail Canada desservie par les lignes des trains du nord du Québec.
 La gare Pointe-aux-Trembles est une gare d'Exo sur la ligne Exo 5 - Mascouche.